Een vrouwelijke arts
 De faculteitskring Medica in Leuven